Mary Poppins è un personaggio immaginario, protagonista dei romanzi di Pamela Lyndon Travers, e di tutti i loro adattamenti.

 Mary Poppins – serie di romanzi della scrittrice P. L. Travers
 Mary Poppins – primo romanzo della serie
 Mary Poppins – film del 1964 diretto da Robert Stevenson
 Mary Poppins – musical del 2004